Hans Looschen ist der Name folgender Personen:
* Hans Looschen (Maler) (1859–1923), deutscher Maler
 Hans Looschen (Admiral) (1907–1987), deutscher Flottillenadmiral der Bundesmarine